Carta blanca, programa de televisió emès pel Canal Nou entre 1992 i 1998.
 Carta Blanca, programa de televisió del 2006, emès per La 2 i pel canal internacional de TVE.
 Carta Blanca, joc solitari de cartes, popular en les seves versions per a ordinador.